Эмилия Плугару (17 июня 1951, Четырены, Унгены) — румынский поэт, драматург и прозаик.

Биография 
Эмилия Плугару родилась 17 июня 1951 года в селе Четырены Унгенского района Молдавской ССР, в семье Иона и Марии Чобану. С ранних лет увлеклась написанием рассказов и рисованием, в большей степени проявив себя в Четыренской средней школе, которую окончила в 1968 году. В метаниях между мечтой писать и быть художником выбирает последнее, поступив на факультет Архитектуры и Градостроения Кишиневского Политехнического института и позднее становится архитектором. Выходит замуж, воспитывает четверых детей и позже оставляет карьеру архитектора, посвящая себя детям. Тем не менее находит время на литературное творчество и в 1996 г. две её огромные детские мечты воссоединяются в литературном дебюте — в печать выходит книжка под названием «Я иду в первый класс» с детскими стихами и рисунками для раскрашивания. С тех пор из под её пера вышло множество детских литературных произведений, заслуживших награды на различных конкурсах и признанных культурным достоянием. В это же время осваивает гончарное искусство и в данный момент проявляет себя в керамике.

Творчество 
За эти годы написала множество литературных произведении для детей, некоторые из них были награждены Министерством культуры Республики Молдовы.
Наиболее известные:
 Стихи
 Я иду в первый класс
 Любопытный утёнок
 Футболист Жикэ
 Осень
 Кот Ротофей
 Муцунаке
 Цвета страны
 Старый Днестр
 Поезд с внуками
 Поросята
 Заяц — великий художник
 сказки
 Сны Тигрицы
 Уши Ослёнка
 Телескоп
 Проклятое сокровище
 Настоящий друг
 Блэницэ Нягрэ
 Крус, Хеп и золотая рыбка
 Пьесы
 Лесная школа
 Слонёнок добрался до радуги
 Оборотни украли Луну
 Домик кролика Урекюшэ Гри
 Пришелец в лесу

Критические заметки 
Тексты и рисунки для раскрашивания из дебютной книжки «Я иду в первый класс» были оценены литературным критиком Михаем Чимпои следующим образом: Вдохновенные стихи госпожи Эмилии Плугару, адресованы самым маленьким, для того чтобы показать им, помочи
понять с помощью звуков и цветов на сколько красив и полон красок окружающий мир. Добавляйте один — два цвета и вы увидите, что настоящий мир красив, добр. Но он может быть ещё красивее и добрее.

Литературные премии 
 Национальный драматический конкурс 1999 — Поощрительная премия, пьеса «Слонёнок добрался до Радуги»
 Национальный драматический конкурс 2001 — третья премия, пьеса «Оборотни украли Луну»
 Национальный драматический конкурс 2002 — третья премия, пьеса «Лесная школа»

Примечания